Токар:

 Токар — город в Судане на реке Бараке.
 Токар — двадцать седьмая буква бенгальского алфавита.
 Токар, Ли (род. 1969) — актёр озвучивания, работающий на нескольких студиях в Ванкувере.

См. также 
 Токарь (значения)